Cieki w Polsce
 Hutniczy Potok – potok, dopływ Bystrzycy
 Hutniczy Potok – potok, dopływ Bobru
 Dopływ spod Mniszkowa, Hutniczy Potok – potok w Sudetach Zachodnich, w Rudawach Janowickich, lewy dopływ Janówki

Przypisy